Cette page contient les pages d'homonymie de Boulianne, Bouliane et Bouillane de Lacoste.

Patronyme 

 Bruno Boulianne (1970-), réalisateur et scénariste québécois ;
 Danielle Boulianne, auteure québécoise ;
 Denys Bouliane (1955-), compositeur québécois ;
 Gabrielle Boulianne-Tremblay (1990-), actrice et écrivaine québécoise ;
 Germain Boulianne (1960-), joueur de Scrabble québécois ;
 Julie Boulianne (1978-), mezzo-soprano québécoise ;
 Lévis Bouliane (1932-1992), chanteur western, auteur-compositeur, interprète ;
 Marc Boulianne (1941-), homme politique canadien ;
 Roxanne Boulianne (1969-), actrice franco-manitobaine d'origine, qui habite au Québec ;

Autres 
 Émile Antoine Henry de Bouillane de Lacoste (1867-1937), Officier de la Légion d'Honneur et explorateur français ;
 Henry Adrien de Bouillane de Lacoste (1894-1956), professeur et spécialiste de Arthur Rimbaud ;
 Jean-Noël de Bouillane de Lacoste (1934-), diplomate français.

Homonymie de patronyme